Luigi Guido Grandi (1671-1742) – matematico italiano
 Guido Grandi (1886-1970) – entomologo italiano